Артур Капель (; около 1600—1649) — английский политический деятель, 1-й барон Капель. В 1640 году был членом Долгого парламента.

Биография 
Карл I сделал Капеля пэром. В начале гражданской войны барон набрал для короля отряд и содержал его сам; позже сделал попытку освободить Карла, но голод и мятеж заставили его у Колчестера сдаться генералу Ферфаксу. Общины приговорили его к изгнанию, но некоторые из парламентских вождей настояли на его заточении в Тауэр. Отсюда он пытался бежать, был пойман и казнён как государственный изменник 9 марта 1649 года. 

Написал «Daily Observations or Meditations», которые были изданы после его смерти.

Семья 
Артур Капель был женат на Элизабет Моррисон. Его дочь Мэри Сомерсет, герцогиня Бофорт, была известным ботаником и садоводом; сын, тоже Артур, получил титул графа Эссекса.

Предки

Примечания

Литература 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Кавалеры
Казнённые в Английской республике
Обезглавленные в Англии